Der Bärenbrunnen in Breslau befindet sich auf dem Großen Ring an der Südseite des Rathauses. Teil des Brunnens ist die Skulptur eines jungen Bären mit herausgestreckter Zunge auf einem Baumstumpf. Das Original wurde von Ernst Moritz Geyger (1861–1941) als Trinkbrunnen geschaffen. 1998 wurde eine Kopie aufgestellt. Die Skulptur wurde aus Bronze gegossen und ist insgesamt etwa 1,5 Meter hoch.

Geschichte und Beschreibung 

Der Bärenbrunnen wurde 1902 durch den deutschen Bildhauer Ernst Moritz Geyger geschaffen und am 17. August 1904 aufgestellt. Dabei hatte der Brunnen zwei verschiedene Wasserbecken gehabt, das spätere war höher. Am Originalbrunnen befand sich um den Hals des Bären ein Halsband, zog man an diesem, dann kam aus den Nasenlöchern Wasser. An seinem Vorderlauf waren zwei Ketten angebracht, an denen Becher zum Trinken angebracht waren.

Seit 1932 besitzt die Brown University in Providence, Rhode Island in den Vereinigten Staaten, deren Symbol und Wappentier ein Bär ist, eine Kopie des Bärenbrunnens.

Während des Zweiten Weltkriegs ging der Brunnen verloren. Am 18. Juni 1998 wurde eine Kopie des Bärenbrunnens enthüllt, die vom polnischen Bildhauer Ryszard Zamorski geschaffen wurde. Sie wiegt 270 kg und wurde im Betrieb Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych (GZUT) neu gegossen.

Literatur 
 Encyklopedia Wrocławia. Ausgabe 3, Wydawnictwo Dolnośląskie, Breslau 2006
 Die öffentlichen Denkmäler und Brunnen Breslaus. Wilhelm Gottlieb Korn Verlag, Breslau 1938

Weblinks

Einzelnachweise 

Bärenbrunnen
Barenbrunnen
Brunnen in Polen
Bronzeskulptur (Polen)
Erbaut in den 1900er Jahren
Skulptur (1904)
Replik